

Нерадово — село в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Нерадово — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства